Репешо́к обыкнове́нный, или Репешок лека́рственный () — многолетнее травянистое растение, вид рода Репешок подтрибы Agrimoniinae трибы Sanguisorbeae семейства Розовые.

В качестве русского названия вида в литературе нередко используются также варианты «репяшок обыкновенный» и «репейничек обыкновенный».

Ботаническое описание 

Растения 60—130 (150) см высотой, с прямым стеблем, покрытым, как и листья, волосками, от которых всё растение кажется зеленовато-серым, пушистым.

Листья прерывноперистые, листочки эллиптические, зубчатые, иногда собраны в розетку у основания стебля.

Цветки — с пятью жёлтыми лепестками, 6—12 мм, размещены вдоль верхней части стебля в соцветии колосовидная кисть. Чашелистиков тоже пять, а тычинок — от 10 до 20. Цветёт в июне—августе (сентябре).

Плод — одноорешек, заключённый в сухой гипантий с крючковатыми шипиками, которые цепляются за шерсть животных и одежду людей, обеспечивая расселение растения.

Распространение и экология 
Растение широко распространено в Европе. Предпочитает освещённые и влажные места, луга, растёт в зарослях кустарников, при дорогах, на опушках, холмах.

Гемикриптофит.

Химический состав 
В траве репешка обыкновенного присутствуют фенольные кислоты (протокатеховая кислота, эллаговая кислота, галловая кислота), гидроксициннаматы (п-кумаровая кислота, 3-O-п-кумароилхинная кислота, кофеилхинные кислоты), флавоны (апигенин, космосиин, лютеолин, цинарозид, изовитексин, апигенин-7-О-глюкуронид, витексин, лютеолин-7-О-глюкуронид), флавонолы (кверцетин, кемпферол, астрагалин, афцелин, никотифлорин, кемпферид, кемпферид-3-O-рамнозид, гиперозид, тилирозид), катехины, процианидины (B1, B2, B3, B6, B7, C1, C2), эллаготаннины (агримониин, педункулагин). В семенах репешка обыкновенного обнаружены кверцетин и кверцетин-3'-О-глюкозид.

Применение

Медицинское применение 

Лекарственные препараты на основе репешка являются в народной медицине средством от большого числа заболеваний. Они используются как противовоспалительное, спазмолитическое, отхаркивающее, потогонное, желчегонное и мочегонное средство. Помимо этого, отмечают их кровоостанавливающий и кровоочистительный эффект. Лекарства на основе репешка применяют также как глистогонное средство и средство от аллергии. К числу заболеваний, которые народная медицина предлагает лечить с помощью репешка, относятся: заболевания ЖКТ, печени (гепатит, цирроз и др.) и жёлчного пузыря, ревматизм, радикулит, болезни почек и мочевыводящих путей (камни, недержание мочи и др.), гинекологические заболевания (опухоли, эрозии и др.), астма и другие лёгочные болезни. Кроме того, репешок можно использовать как лёгкое седативное средство, поскольку он обладает способностью успокаивать ЦНС и понижать артериальное давление. Такой обширный спектр возможностей препарата на основе репешка находится в прямой зависимости от его химического состава. В него входят: дубильные вещества, эфирные масла, глюкоза, фруктоза, полисахариды, лимонная, яблочная, щавелевая, винная и хинная кислоты, стероиды, соединения азота, катехины, флавоноиды и фенолкарбоновые кислоты.

Сбор и заготовка лекарственного сырья 
Сбор растительного сырья надлежит осуществлять в период цветения, лучше всего в июле. Сушка травы производится естественным путём или в сушилках, но при температуре не выше 40 °C.

История и фольклор 
Из-за целебных свойств растение ассоциировали с определёнными верованиями и обрядами. Так, в астрологии, по :en:Nicholas Culpeper он связан со знаком Рака.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Лекарственные растения
Розановые
Сорные растения